Тамбала () — разменная денежная единица Республики Малави (1/100 малавийской квачи). Введена в результате денежной реформы 15 февраля 1971 года.

В переводе с ньянджа тамбала означает «петух» (), который был изображён на первой монете достоинством 1 тамбала.

Выпускались монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 тамбала и банкноты в 50 тамбала, но они из-за низкой ценности практически исчезли из денежного оборота.

Монеты

Банкноты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Монеты в тамбала на сайте Монеты мира

Денежные единицы по алфавиту
Деньги Малави